Хаджи Павел (Павле) Янков или Янев е български възрожденец и революционер, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в костурското село Желево, което тогава е в Османската империя. При избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, която заедно с тези на Георги Караискаки, Григор Огненов, Стефо Николов, Георги Пулевски, Коста Николов, Николица Македонски, Георги Око, Константин Плеваков и Драгутин Новелич нахлува в Македония.

Към 1880 година се завръща в родното си село и започва борба за българска просвета и църква. Отваря дюкян в селото. По негова инициатива е построена втора църква в Желево – „Свети Атанас“. За известно време лежи в затвор в Костур. Занимава се с благотворителност. За своя сметка строи първата и единствена чешма в Желево.

В 1905 година, на връщане от Битоля, е убит при андартска засада в местността Касамова стена при село Писодер.

Най-малкият син на Павле Янков, Васил Павлев (Васил Хаджипавлов), е деец на ВМОРО, четник на Пандо Кляшев, убит заедно с него край село Дреновени през 1907 година.

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Родени в Желево
Български хаджии
Български просветни дейци от Македония
Починали в Писодер